Trešnjevo je lahko:
 Trešnjevo, Andrijevica (Črna gora)
 Trešnjevo, Cetinje (Črna gora)